Евгений Борисович Ефремов (30 июня 1970, Казань, РСФСР, СССР) — советский и российский футболист; тренер. Выступал на позиции защитника. Сыграл 92 матча в Высшей лиге России.

Биография 
Евгений Ефремов — воспитанник казанской футбольной школы «Синтез». Первый тренер — Валерий Геннадьевич Шилов. Взрослую карьеру он начал в челнинском «Торпедо». В 1992 году Ефремов перешёл в нижнекамский «Нефтехимик», с которым вышел из второго дивизиона в первый.

В 1995 году Ефремов вернулся в «КАМАЗ» и стал твёрдым игроком основного состава в Высшей лиге. Его дебютной игрой на высшем уровне стал матч против «Ростсельмаша» (0:2) 1 апреля 1995 года. В 1996 году он сыграл 6 матчей в Кубке Интертото. После вылета «КАМАЗа» из Высшей лиги Ефремов вернулся в «Нефтехимик», в 2000 году недолго выступал за казанский «Рубин», а последние годы своей карьеры провёл всё в том же «Нефтехимике» (в 2000 году снова вышел вместе с «Нефтехимиком» в первый дивизион). Всего за нижнекамский клуб Ефремов сыграл 286 матчей, что является одним из лучших результатов в истории клуба.

После окончания игровой карьеры Евгений Ефремов стал тренером. В 2006—2010 годах работал тренером в ДЮСШ «КАМАЗа». В 2010 году входил в тренерский штаб «КАМАЗа-2», в 2011 году возглавлял «КАМАЗ-2». С 2012 года (с перерывом в полгода на работу в «Нефтехимике») являлся помощником главного тренера в ФК «КАМАЗ». С 28 декабря 2017 года по 7 июня 2019 года являлся главным тренером челнинской команды.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Поматчевая статистика turnmaster.ru

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «КАМАЗ»
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «Рубин»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «КАМАЗ»